Presentación oral puede referirse a:
 presentación oral o ejercicio académico basado en representar la actividad didáctica de un profesor universitario.
Vía oral o forma de comercialización de un fármaco.